Il doppio  degli Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2015.

Austin Krajicek e Tennys Sandgren erano i detentori del titolo, e hanno confermato la vittoria del torneo sconfiggendo in finale Jarmere Jenkins e Bradley Klahn con il punteggio di 7-62 65-7 10-5.

Teste di serie

  Rameez Junaid /  Frank Moser (semifinale)
  Adrián Menéndez Maceiras /  Boy Westerhof (quarti di finale)

  Chase Buchanan /  Ti Chen (quarti di finale)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (campioni)

Wildcard

  Julien Delaplane /  Nicolas N'Godrela (quarti di finale)
  Mathias Bourgue /  Johan Tatlot (primo turno)

  Bjorn Fratangelo /  Gavin Van Peperzeel (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie